Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1962-1963.

Roster

Collegamenti esterni 

1963
Partizan Belgrado